Blue Mountains kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Blue Mountains, bergsområde i New South Wales,

Jamaica 

 Blue Mountains (Jamaica), bergskedja,

Kanada 

 Blue Mountains (bergskedja i Kanada, Nunavut),

Se även
 Blue Mountain – flera
 Blå bergen – flera
 City of Blue Mountains

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar